Molay (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Molay (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté